Strømme steht für:
 Strømme (Kristiansand), Stadtviertel im Stadtbezirk Oddernes, Kristiansand, Fylke Agder, Norwegen

Strømme ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Strømme (* 1976), norwegischer Jazzmusiker
 Maria Strømme (* 1970), norwegisch-schwedische Nanotechnologie-Wissenschaftlerin, Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften
 Nils Dag Strømme (1945–2022), norwegischer Boxer
 Ole N. Strømme (1876–1938), norwegischer Politiker und Sozialminister
 Sigmund B. Strømme (1933–2009), norwegischer Psychologe

Siehe auch:
 Strømme-Syndrom